Па́вел Серге́евич Щедрако́в (; 17 января 1985) — украинский футболист и тренер. С лета 2018 года является тренером молодёжной команды черниговской «Десны».

Биография 
В ДЮФЛ выступал за ФК «Славутич». В сезоне 2003/04 играл за вторую команду «Борисфена» во Второй лиге, также сыграл один матч за «Борекс-Борисфен» (Бородянка) в первой лиге. С сезона 2004/05 выступает в черниговской «Десне», первый матч в составе которой сыграл 2 апреля 2005 года против команды «Горняк-спорт» (1:0). В 2006 году команда заняла первое место в группе А второй лиги и вернулась в первую лигу. Весной 2008 года Щедраков был включён сайтом Football.ua в список самых перспективных игроков первой лиги.

Летом 2009 года стал игроком «Крымтеплицы», а в 2011 году перешёл в ужгородскую «Говерлу-Закарпатье». На протяжении сезона 2011/12, в котором «Говерла-Закарпатье» выиграла первую лигу, попадал в символические сборные 6, 10, 23, 26, 32 туров и всего сезона по версии сайта Football.ua. В сезоне 2012/13 играл в Премьер-лиге. В июле 2013 года вернулся в «Десну». Во время сезона 2013/14 включён в символическую сборную 3 тура Первой лиги по версии Football.ua. В сезоне 2016/17 вместе с «Десной» стал серебряным призёром Первой лиги. В марте 2018 года на условиях аренды до конца сезона перешёл в клуб Второй лиги «Полесье» (Житомир). Вместе с ним на правах аренды также выступали игроки «Десны» Олег Шевченко и Вадим Бовтрук. Летом 2018 года завершил карьеру футболиста и занял должность тренера молодёжной команды «Десны» в Премьер-лиге.

Достижения 
 Победитель Первой лиги Украины (1): 2011/12
 Серебряный призёр Первой лиги (1): 2016/17.
 Бронзовый призёр Первой лиги (1): 2017/18.
 Победитель Второй лиги Украины (1): 2005/06
 Серебряный призёр Второй лиги Украины (1): 2004/05

Статистика выступлений 
(откорректировано по состоянию на 7 августа 2018 года)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Украины
Футбольные тренеры Украины
Игроки ФК «Борисфен-2»
Игроки ФК «Интер» Боярка
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Крымтеплица»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Полесье» Житомир